Victoria oder Viktoria steht für:

 Viktoria (Name), weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Victoria (Vereinigtes Königreich) – britische Königin (1819–1901), Königin von 1837 bis zu ihrem Tod
 Victoria (Mythologie), die römische Siegesgöttin
 Victoria (Gattung), Pflanzengattung
 Victoria (Rhabarber), Pflanzensorte
 (12) Victoria, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 Victoria (Versicherungskonzern), ehemaliges deutsches Versicherungsunternehmen
 Victoria-Werke, deutscher Hersteller von Motorrädern, Fahrrädern, Automobilen, Nähmaschinen und Hilfsmotoren
 Automóviles Victoria, spanischer Automobilhersteller aus Barcelona

Fahrzeuge:
 Viktoria (Fuhrwerk), Kutschentyp
 Elektrische Viktoria, Elektroauto der Siemens-Schuckertwerke (1905)
Kane-Pennington Victoria, Pkw-Modell
 Victoria (Automarke), spanische Automarke aus Madrid
 Victoria, Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Roadster Indústria e Comércio de Artefatos de Fibra de Vidro

 Victoria (Schiff, 1519), erstes Schiff, das die Welt umsegelte
 Victoria (Schiff, 1839), Raddampfer
 Viktoria (Schiff, 1901), deutsches Passagierschiff
 Victoria (Schiff, 1931), italienisches Passagierschiff
 Viktoria (Schiff, 1935), deutsches Fahrgastschiff, ex Scharnhorst
 Victoria (Schiff, 1936), Kriegsschiff und Kreuzfahrtschiff
 Viktoriya (Schiff, 1958), russisches Flusskreuzfahrtschiff
 Victoria (Schiff, 2003), Frachtschiff, bekannt geworden durch eine Kaperung vor Somalia 2009
 Viktoria (Schiff, 2004), Flusskreuzfahrtschiff der Premicon
 Victoria, ein Binnentanker, siehe Cleanest Ship

Werktitel:
 Victoria (Hamsun), Roman von Knut Hamsun (1898)
 Viktoria (1935), deutsche Verfilmung des Romans von Knut Hamsun
 Victoria (1972), mexikanischer Spielfilm von José Luis Ibáñez
 Victoria (1979), schwedischer Spielfilm von Bo Widerberg
 Victoria – An Empire Under The Sun, Echtzeit-Globalstrategiespiel (2003)
 Victoria (2008), französisch-kanadischer Spielfilm von Anna Karina
 Victoria (2013), norwegischer Spielfilm von Torun Lian
 Victoria (2015), deutscher Spielfilm von Sebastian Schipper
 Victoria (Fernsehserie), britische Fernsehserie (ab 2016)
 Victoria, deutsch Victoria – Männer & andere Missgeschicke, Spielfilm von Justine Triet (2016)
 Victoria (2020), belgischer Dokumentarfilm von Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer und Isabelle Tollenaere

Weiteres:
 Victoria (Pokal), deutscher Fußball-Wanderpokal
 Victoria, Namensbestandteil von Fußballvereinen, siehe Fußballvereinsname #Victoria oder Viktoria
 Victoria, Eintasterschreibmaschine, siehe Famos (Schreibmaschine)
 Victoria, kringelförmige Gebäckstücke aus Brandteig, siehe Spritzkuchen
 Victoria – Internationale Hochschule, Hochschule in Berlin und Baden-Baden
 Victoria (Radsportteam), deutsches Radsportteam

Victoria ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Viktoria (Geographie), weitere Gebiete und Orte
 Victoria (Australien), Bundesstaat in Australien

Städte:
 Victoria (Seychellen), Hauptstadt der Republik Seychellen
 Victoria (British Columbia), Hauptstadt der Provinz British Columbia, Kanada
 Victoria (Malta), Hauptort der Insel Gozo, Malta
 Victoria (Entre Ríos), Stadt in Argentinien
 Victoria (Chile), Stadt in Chile
 Victoria (Texas), Stadt in Texas, USA
 Victoria (Rumänien), Kleinstadt in Rumänien
 Victoria, bis 1982 Name der Stadt Limbe (Kamerun)
 Victoria (Minnesota), Stadt im Carver County im US-Bundesstaat Minnesota

Gemeinden und Orte:
 Victoria (Northern Samar), philippinische Stadtgemeinde
 Victoria (Tarlac), philippinische Stadtgemeinde
 Victoria (Laguna), philippinische Stadtgemeinde
 Victoria (Oriental Mindoro), philippinische Stadtgemeinde
 Victoria (Grenada), Siedlung auf Grenada
 Victoria (Guyana), Siedlung von Guyana in der Region Essequibo Islands-West Demerara
 Victoria (Blaenau Gwent County Borough), Ort im Blaenau Gwent County Borough, Wales
 Victoria (City of Newport), Stadtteil von Newport, Wales

Objekte:
 Victoria (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 Victoria Dunes, Dünen im Viktorialand, Antarktika
 Lake Victoria (Neuseeland), See in der Region Southland, Neuseeland
 Oberer Victoria-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Oberer Victoria-See, See im Viktorialand, Antarktika
 Oberes Victoria-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika
 Unterer Victoria-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Victoria ist der Familienname folgender Personen:
 Adia Victoria (* 1986), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schriftstellerin
 Brian Victoria (* 1939), US-amerikanischer Asienwissenschaftler und Buddhismuskundler 
 Eladio Victoria (1864–1939), dominikanischer Politiker, Präsident 1911 bis 1912
 Gabriella Victoria, französische Harfenistin

 Gustavo Victoria (Theologe) (* 1967), deutscher evangelischer Theologe
 Gustavo Victoria (* 1980), kolumbianischer Fußballspieler
 Mae Victoria (* 1969), kanadische Schauspielerin, Stand-Up-Comedian, ehemalige Pornodarstellerin und sexpositive feministische Aktivistin
 María Victoria (* 1933), mexikanische Schauspielerin und Sängerin
 Raymond Victoria (* 1972), Fußballspieler der Niederländischen Antillen
 Tomás Luis de Victoria (1548–1611), spanischer Komponist

Siehe auch:
 Alma Viktoria
 Victoria’s Secret (Modemarke)
 Victoria I, Fähre der Reederei Tallink
 Begriffsklärungsseiten:
 Victoria Bridge, Victoria Falls, Victoria Peak, Victoria Valley, Victoria-Jungfrau, Victoria-Klasse, Victoria-Orden, Victoria-Turm, Viktoriaplatz, Viktoriatheater
 Bistum Victoria, Guadalupe Victoria (Begriffsklärung), Hotel Victoria, La Victoria, Radio Victoria, Villa Victoria, Zeche Victoria
 Victory
 Viktoria Karree